Anna Amalie Abert (1906-1996), musicologue allemande ;
 Friedrich Philipp von Abert (1852-1912), archevêque de Bamberg ;
 Hermann Abert (1871-1927),  musicologue allemand ;
 James William Abert (1820-1897), officier et explorateur américain ;
 Johann Joseph Abert (1832-1915), compositeur allemand ;
 William Stretch Abert (1836-1867), militaire américain, brigadier-général de l'Union durant la guerre de Sécession.